Juzgamiento puede referirse a:

 En Derecho, un juzgamiento es una decisión de justicia.
 En filosofía, el juzgamiento es un pensamiento que decide el valor de una preposición.
 En religión, el juzgamiento final o juicio final se refiere a la decisión de Dios al fin de los tiempos. Por el contrario, el juzgamiento particular o juicio particular se refiere al juicio individual de cada alma inmediatamente después de la muerte.
 Juzgamiento es una novela escrita por Aaron Allston y publicada en el año 2011.